Bunium capillifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Bunium capillifolium ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
capillifolium